Gina Kincaid is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door actrice Vanessa Marcil.

Gina is een nicht van Donna Martin, ze is de dochter van de zus van Donna’s moeder.
Ze komt in de serie in seizoen 9 als Donna haar opzoekt bij een show van kunstschaatsen, en we zien dan meteen dat ze hier ontslagen wordt door haar ongeïnteresseerde instelling. Gina denkt dat ze de ster van de show is terwijl dit niet zo is en ze blaast hoog van de toren.
Tegen Donna vertelt ze dat ze ontslag heeft genomen en iets anders gaat zoeken in het schaatsen. Even later praat ze met haar manager en die ontslaat Gina ook om dezelfde redenen. Nu beseft ze dat haar carrière in het schaatsen afgelopen is.

Ze gaat ook in Beverly Hills wonen en trekt in het appartement van Donna en Kelly Taylor, ze probeert bij iedereen in de smaak te vallen door naar ieders mond te praten.
Maar ondertussen probeert ze relaties te verpesten door verkeerde informatie te geven.
Dit doet ze als eerste bij Donna en Noah Hunter, door ze tegen elkaar uit te spelen hoopt ze dat ze uit elkaar gaan en dat ze dan Noah kan krijgen.

Dan valt haar oog op Dylan McKay en valt voor hem, Dylan heeft liever Kelly maar aangezien zij al met Matt Durning gaat begint hij toch een relatie met Gina.
Dan komt ze erachter dat Dylan alleen voor de seks bij haar blijft en is hier niet blij mee, en probeert bij hem weg te gaan. Ze probeert een tijdje bij David Silver te blijven, maar haar gevoelens voor Dylan blijven en ze gaat toch terug naar hem tegen beter weten in.
Helemaal als David Gina in bed vindt met Dylan.

In seizoen 10 komt Gina erachter dat ze een dochter is van de vader van Donna Dr. John Martin. Dit komt voor haar als een complete verrassing.
Ze weet niet wat ze hiermee aan moet en is even helemaal van slag.
Maar ze besluit toch een band op te gaan bouwen met haar echte vader, maar voordat dit tot stand kan komen overlijdt de vader.
Hier is ze zo van ontdaan dat ze besluit om Beverly Hills te verlaten, en hier verlaat ze de serie.

Kincaid, Gina